Bencze János (1882–1974) amerikai magyar újságíró, szerkesztő, biztosítási szakember
 Bencze János kerékpárversenyző 
 Bencze János (1934–2014) kosárlabdázó
 Bencze János (1950) tekéző
 Bencze János (1952–1996) labdarúgó, kapus (DVTK, SZEOL AK)
 Bencze János (1973) politikus, országgyűlési képviselő